Пинзан Дулсе има више значења:

 Пинзан Дулсе (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пинзан Дулсе (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику